Mirasol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mirasol, Puebla, ort, Amixtlán, 
 Mirasol, Oaxaca, ort, Magdalena Peñasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar